Custoza – frazione del comune di Sommacampagna (Vr)
Bianco di Custoza – vino bianco
Custoza – nobile famiglia mantovana